Katarina Magnusdotter kan syfta på:

Anna Katarina Magnusdotter Durell, (1651-1713), dotter till Magnus Durell (1617-1677).

Medeltida personer
Katarina Magnusdotter (Bjälboätten), kunglig släkting, förmodad dotter till den svenske prins Magnus Birgersson (1300–1320).
Katarina Magnusdotter, svensk nunna, abbedissa i Sko kloster, sannolikt dotter till riksrådet Magnus Johansson (Ängel).
Katarina Magnusdotter (Aspenäsätten), dotter till Magnus Knutsson (Aspenäsätten).
Katarina Magnusdotter (Bengt Bossons ätt), dotter till Magnus Bengtsson (Bengt Bossons ätt) och gift med Lidinvard Haraldsson.
Katarina Magnusdotter (Tandlaätten) i Tandla, dotter till Magnus Elofsson i Tandla och gift med Jösse Magnusson i Tandla.